Danielmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Inge Wettig-Danielmeier (* 1936), deutsche Politikerin (SPD)
 Karsten Danielmeier (* 1967), deutscher Chemiker